Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej 2005- odbywały się w dniach 18 - 29 lipca 2005 roku w Irlandii Północnej.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Półfinały

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-19 2005 została reprezentacja Francji.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

2005
2005 w piłce nożnej
2005 w Wielkiej Brytanii
Ballymena
Sport w Belfaście